Давыдково — деревня в Клинском районе Московской области России. Относится к городскому поселению Клин. Население —  чел. ().

Расположена около реки Сестры. Ближайшие населённые пункты — деревни Рубчиха, Акатьево, Нагорное и Покров.

История 

Во время Великой Отечественной войны была оккупирована немецко-фашистскими войсками. В конце 40-х годов XX века была построена школа. В 1994—2001 годах — центр Давыдковского сельского округа.

Население

Люди, связанные с деревней 
Здесь провёл своё детство народный артист Е. П. Леонов.

Примечания 

Населённые пункты городского округа Клин